Алто Бонито има више значења:

 Алто Бонито (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алто Бонито (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алто Бонито (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Алто Бонито (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику